Никола́й Никола́евич Кузнецо́в:
 Кузнецов, Николай Николаевич (в монашестве Алексий; 1875—1938) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Сарапульский.
 Кузнецов, Николай Николаевич (1903—1983) — советский военный инженер, лауреат Сталинской премии.
 Кузнецов, Николай Николаевич (1956—2020) — статс-секретарь — заместитель директора Федеральной службы налоговой полиции Российской Федерации (1997—1999), генерал-майор налоговой полиции.
 Кузнецов, Николай Николаевич (род. 1963) — советский и российский футболист.
 Кузнецов, Николай Николаевич (род. 1994) ― российский пианист.